Eye of the Needle ist der englische Originaltitel von:
 Die Nadel, ein 1978 beim Futura-Verlag erschienener Roman von Ken Follett
 Die Nadel (Film), ein Spionagethriller aus dem Jahr 1981 nach dem gleichnamigen Roman von Ken Follett